Piedra del Sol kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Piedra del Sol, Santo Domingo de Morelos, ort, Oaxaca, 
 Piedra del Sol, San José Tenango, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar